Conostomium är ett släkte av måreväxter. Conostomium ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Conostomium